Пеньяльсордо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серена. Занимает площадь 47 км². Население — 1180 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 209 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Revista LA VOZ DE PEÑALSORDO 
 Enlace Web oficial — Ayuntamiento 

Муниципалитеты Бадахоса